Diese Liste enthält die Senatoren der Freien Stadt Frankfurt im Jahr 1820.

Senatoren

Quellen 
 Regierungs-Kalender der Freien Stadt Frankfurt 1820. S. 17–21, Online

Politik 1820
1820